Selin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Nikolajewitsch Selin (* 1953), russischer Militär
 Alexei Walentinowitsch Selin (* 1979), russischer Degenfechter 
 Jewhen Selin (* 1988), ukrainischer Fußballspieler
 Christian Selin (* 1976), finnischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Maria Selin (* 1977), finnische Eishockeyspielerin
 Markus Selin (* 1960), finnischer Filmproduzent, Regisseur und Drehbuchautor

Selin ist auch:
 Selin (Vorname), weiblicher Vorname

Siehe auch
 Sehlin
 Sellin